O slalom feminino nos Jogos Olímpicos de Inverno de 2010 foi disputado no Whistler Creekside em 26 de fevereiro de 2010.

Medalhistas

Resultados 

Slalom feminino